Die BellSouth Open 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. Februar 2003 in Viña del Mar stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es fand zusammen mit den Open 13 in Marseille und den Siebel Open in San José statt. Beide gehörten, genau wie das Turnier in Santiago zur Kategorie der ATP International Series.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Lokalmatador Fernando González, der in diesem Jahr nicht antrat. Mit Marcelo Ríos erreichte erneut ein Chilene das Finale. Er besiegte als Setzlistendritter die Nummer 1 im Halbfinale und unterlag anschließend dem ungesetzten Spanier David Sánchez etwas überraschend in drei Sätzen. Sánchez war das erste Mal überhaupt in ein Finale eingezogen.
Die Titelverteidiger im Doppel, Gastón Etlis und Martín Rodríguez, waren dieses Mal Setzlistenerste, verloren allerdings gleich ihr Auftaktmatch. Mit den ungesetzten Agustín Calleri und Mariano Hood gewann erneut eine argentinische Paarung. Sie setzten sich gegen die an 2 gesetzten Tschechen František Čermák und Leoš Friedl durch und gewannen ihren einzigen Titel in dieser Konstellation. Für Calleri war es sogar der erste Karrieretitel, während Hood seinen fünften Titel gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 320.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 345.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Viña del Mar